Velika nagrada Italije 1978 je bila štirinajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1978. Odvijala se je 10. septembra 1978.

Dirka 

|-
! 1
| 1
|  Niki Lauda
| Brabham-Alfa Romeo
| 40
| 1:07:04,54
| 4
| 9
|-
! 2
| 2
|  John Watson
| Brabham-Alfa Romeo
| 40
| + 1,48 s
| 7
| 6
|-
! 3
| 11
|  Carlos Reutemann
| Ferrari
| 40
| + 20,47 s
| 11
| 4
|-
! 4
| 26
|  Jacques Laffite
| Ligier-Matra
| 40
| + 37,53 s
| 8
| 3
|-
! 5
| 8
|  Patrick Tambay
| McLaren-Ford
| 40
| + 40,39 s
| 19
| 2
|-
! 6
| 5
|  Mario Andretti
| Lotus-Ford
| 40
| + 46,33 s
| 1
| 1
|-
! 7
| 12
|  Gilles Villeneuve
| Ferrari
| 40
| + 48,48 s
| 2
| 
|-
! 8
| 14
|  Emerson Fittipaldi
| Fittipaldi-Ford
| 40
| + 55,24 s
| 13
| 
|-
! 9
| 29
|  Nelson Piquet
| McLaren-Ford
| 40
| + 1:06,83
| 24
| 
|-
! 10
| 22
|  Derek Daly
| Ensign-Ford
| 40
| + 1:09,11
| 18
| 
|-
! 11
| 4
|  Patrick Depailler
| Tyrrell-Ford
| 40
| + 1:16,57
| 16
| 
|-
! 12
| 20
|  Jody Scheckter
| Wolf-Ford
| 39
| +1 krog
| 9
| 
|-
! 13
| 27
|  Alan Jones
| Williams-Ford
| 39
| +1 krog
| 6
| 
|-
! 14
| 33
|  Bruno Giacomelli
| McLaren-Ford
| 39
| +1 krog
| 20
| 
|-
! NC
| 17
|  Clay Regazzoni
| Shadow-Ford
| 33
| +7 krogov
| 15
| 
|-
! Ods
| 35
|  Riccardo Patrese
| Arrows-Ford
| 28
| Motor
| 12
| 
|-
! Ods
| 7
|  James Hunt
| McLaren-Ford
| 19
| Distributor
| 10
| 
|-
! Ods
| 37
|  Arturo Merzario
| Merzario-Ford
| 14
| Motor
| 22
| 
|-
! Ods
| 15
|  Jean-Pierre Jabouille
| Renault
| 6
| Motor
| 3
| 
|-
! Ods
| 6
|  Ronnie Peterson
| Lotus-Ford
| 0
| Smrtna nesreča
| 5
| 
|-
! Ods
| 3
|  Didier Pironi
| Tyrrell-Ford
| 0
| Trčenje
| 14
| 
|-
! Ods
| 16
|  Hans Joachim Stuck
| Shadow-Ford
| 0
| Trčenje
| 17
| 
|-
! Ods
| 30
|  Brett Lunger
| McLaren-Ford
| 0
| Trčenje
| 21
| 
|-
! Ods
| 19
|  Vittorio Brambilla
| Surtees-Ford
| 0
| Trčenje
| 23
| 
|-
! DNQ
| 25
|  Hector Rebaque
| Lotus-Ford
| 
| 
| 
| 
|-
! DNQ
| 10
|  Harald Ertl
| ATS-Ford
| 
| 
| 
| 
|-
! DNQ
| 9
|  Michael Bleekemolen
| ATS-Ford
| 
| 
| 
| 
|-
! DNQ
| 18
|  Gimax
| Surtees-Ford
| 
| 
| 
| 
|-
! DNPQ
| 23
|  Harald Ertl
| Ensign-Ford
| 
| 
| 
| 
|-
! DNPQ
| 32
|  Keke Rosberg
| Wolf-Ford
| 
| 
| 
| 
|-
! DNPQ
| 36
|  Rolf Stommelen
| Arrows-Ford
| 
| 
| 
| 
|-
! DNPQ
| 38
|  Alberto Colombo
| Merzario-Ford
| 
| 
| 
| 
|}

Opombe 
 Najboljši štartni položaj: Mario Andretti - 1:37.520
 Najhitrejši krog: Mario Andretti - 1:38.23
 Vodilni: Jean-Pierre Jabouille; Niki Lauda (6-40).

Formula 1 sezona 1978
1978